Трение — многозначное понятие.
 Трение в физике — механическое взаимодействие двух соприкасающихся тел.
 Cухое трение — трение в вакууме
 Трение качения — для катящегося тела
 Трение покоя — для неподвижных тел
 Кинетическое трение — при скольжении
 Сила трения — сила, препятствующая движению одного тела по поверхности другого.
 Трения — разногласия.